

Miejscowości w Polsce 

 Wacławowo – część wsi Dębówiec w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wilczyn.

Miejscowości na Białorusi 

 Wacławowo – nieistniejący folwark i majątek na Białorusi, w rejonie słuckim obwodu mińskiego.
 Wacławowo – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.